Dziurawa Ściana – skała w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Polskich
  Dziurawa Ściana – skała w Kozim Grzbiecie w Tatrach Bielskich na Słowacji